Velika nagrada Belgije 1987 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1987. Odvijala se je 17. maja 1987.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 43
| 1:27:03,217
| 6
| 9
|-
! 2
| 2
|  Stefan Johansson
| McLaren-TAG
| 43
| + 24,764 s
| 10
| 6
|-
! 3
| 8
|  Andrea de Cesaris
| Brabham-BMW
| 42
| +1 krog
| 13
| 4
|-
! 4
| 18
|  Eddie Cheever
| Arrows-Megatron
| 42
| +1 krog
| 11
| 3
|-
! 5
| 11
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Honda
| 42
| +1 krog
| 15
| 2
|-
! 6
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Megatron
| 41
| +2 kroga
| 16
| 1
|-
! 7
| 26
|  Piercarlo Ghinzani
| Ligier-Megatron
| 40
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 8
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Ford
| 40
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! 9
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Ford
| 39
| +4 krogi
| 23
|  
|-
! 10
| 14
|  Pascal Fabre
| AGS-Ford
| 38
| +5 krogov
| 25
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-Ford
| 34
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 9
|  Martin Brundle
| Zakspeed
| 19
| Pregrevanje
| 18
|  
|-
! Ods
| 20
|  Thierry Boutsen
| Benetton-Ford
| 18
| Obesa
| 7
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 17
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Ford
| 14
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 11
| Izp. sistem
| 2
|  
|-
! Ods
| 21
|  Alex Caffi
| Osella-Alfa Romeo
| 11
| Puščanje goriva
| 26
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 9
| Prenos
| 5
|  
|-
! Ods
| 10
|  Christian Danner
| Zakspeed
| 9
| Zavore
| 20
|  
|-
! Ods
| 17
|  Derek Warwick
| Arrows-Megatron
| 8
| Hladilnik
| 12
|  
|-
! Ods
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 5
| Sklopka
| 8
|  
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 2
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 1
| Turbo
| 14
|  
|-
! Ods
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Honda
| 0
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 23
|  Adrian Campos
| Minardi-Motori Moderni
| 0
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 0
| Trčenje
| 24
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Alain Prost 1'57.153

Formula 1 sezona 1987
1987